Monte Nevoso  – montagna slovena delle Alpi Dinariche
 Monte Nevoso  – montagna delle Vedrette di Ries in Alto Adige